12. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne dla sportowców w wieku poniżej 23 lat, które odbywają się w Gävle od 11 do 14 lipca 2019 roku.  

Miasto Gävle zostało wybrane na gospodarza imprezy, przez Radę European Athletics w kwietniu 2017 roku w Paryżu.

Nieliczni rosyjscy zawodnicy występują pod flagą European Athletics jako „autoryzowani lekkoatleci neutralni” (Authorised Neutral Athletes – ANA) z powodu zawieszenia Rosji za aferę dopingową.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

2019 w lekkoatletyce
2019
Lekkoatletyka w Szwecji
Sport w Gävle
2019 w Szwecji